A 9-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 16 și 21 septembrie 1969 la Atena, Grecia. Au participat 675 de sportivi din 30 de țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Karaiskakis din Pireu. Acesta a fost construit în anul 1895.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; RE - record european; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
17 atleți au reprezentat România.

 Leonidas Karaiosifoglu – 20 km marș - locul 2
 Viorica Viscopoleanu – lungime - locul 2
 Carol Corbu – triplusalt - locul 4
 Lia Manoliu – disc - locul 4
 Ileana Silai – 800 m - locul 5
 Mariana Goth – 100 m - locul 15 – 200 m - locul 6
 Olimpia Cataramă – disc - locul 6
 Victor Schuch – 20 km marș - locul 11
 Nicolae Perțea – 100 m garduri - locul 12
 Șerban Ioan – înălțime - locul 13
 Vasile Sărucan – lungime - locul 13
 Vasile Ilie – 20 km marș - locul 14
 Virginia Ioan – înălțime - locul 14
 Gheorghe Cefan – 3000 m obstacole - locul 14
 Maria Linca – 1500 m - locul 15
 Csaba Dosa – înălțime - locul 16
 Mihai Zaharia – lungime - locul 18

Note

Legături externe 
  Athina European Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1969 European Champs la athleticspodium.com

Atletism
1969
Atena
Competiții sportive internaționale găzduite de Grecia